Церква святого великомученика Юрія Переможця — парафія і храм Благочиння міста Тернополя Тернопільської єпархії Православної церкви України в місті Тернополі Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
З благословення митрополита Тернопільського і Бучацького Василія на вулиці Новий Світ стараннями священників Олега Нестайка та Романа Наконечного 13 квітня 1996 року зареєстровано громаду УПЦ КП.

З вересня 1996 року богослужіння проводили в пристосованому під капличку приміщенні.

У серпні 1998 року митрополит Тернопільський і Бучацький Василій освятив наріжний камінь храму. Проєкт храму виготовив архітектор В. Стареньков. 11 січня 2009 року єпископ Тернопільський і Бучацький Нестор освятив новозбудований храм.

Парохи 
 о. Олег Нестайко,
 о. Роман Наконечний,
 о. Микола Кучер,
 о. Олег Нестайко.

Джерела

Посилання 
 

Церкви Тернополя
Тернопіль
Церкви Святого Юрія
Культові споруди, побудовані 2009
засновані в Україні 2009
2009 у Тернополі